Swinger steht für:

 Swinger, Menschen mit einem bestimmten promiskuitiven Sexualverhalten
 Fender Swinger, eine E-Gitarre
 AT-12 Swinger, NATO-Codename einer sowjetischen Rohrrakete
 Swing-Tänzer, siehe Swing (Tanz)
 Swinger (Mode), ein Kurzmantel
 Swinger (Film, 2016), dänischer Spielfilm aus dem Jahr 2016 
 Swinger – Verlangen, Lust, Leidenschaft, britischer Spielfilm aus dem Jahr 2015 
 Swinger – Versuchung, Verführung, Verlangen, auch Swinger - Komm, spiel mit uns!, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2017 bzw. 2019 

Siehe auch:
 Swingers
 Schwinger